Allsvenskan 1952/1953 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1952/1953
Allsvenskan i handboll för herrar 1952/1953